James Wilkinson se poate referi la următorii

James Wilkinson 

 James Wilkinson (general) (1757 – 1825), general și politician american;
 James Wilkinson (politician australian) (1854 – 1915), politician australian federal;
 James Wilkinson (marinar) (născut în 1951), navigator irlandez;

Jim Wilkinson 

 Jim Wilkinson (Australian politician) (născut în 1951), politician din Tasmania;
 Jim Wilkinson (relații publice), fost lucrător guvernamental al guvernului Statelor Unite din domeniul relațiilor publice;

James [X.] Wilkinson 

 James Hardy Wilkinson (1919 – 1986), matematician și cercetător în domeniul computerelor; 
 James Harvie Wilkinson III (născut în 1944), judecător american;
 J. L. Wilkinson (1878 – 1964), executive sportiv american.

A se vedea și 

 James (dezambiguizare)
 Wilkinson (dezambiguizare)
 James Wilkinson Breeks (1830 – 1872), autor și funcționar public indian.

Nume proprii